Seznam korpusov z zaporedno številko 76.

Seznam 
 Pehotni
 76. strelski korpus (ZSSR)
 76. korpus (Wehrmacht)

 Mehanizirani/Oklepni/Tankovski
 76. tankovski korpus (Wehrmacht)

Glej tudi